

Sigle 
 Bei Kei Viti – partito politico figiano
 Budapesti Közlekedési Vállalat, azienda di trasporto pubblico a Budapest

Codici 
 BKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brooksville (Stati Uniti d'America)
 BKV – codice vettore ICAO di Bukovyna
 bkv – codice ISO 639-3 della lingua bekwarra